Krystian Sikorski (Bytom, 1961. április 14. –) lengyel jégkorongozó. A bal szélen játszott. Részt vett az 1984. évi és az 1988. évi téli olimpiai játékokon.

Források 
Statisztika
Statisztika
Statisztika

1961-ben született személyek
Élő személyek
Bytomiak
Lengyel jégkorongozók
Lengyel olimpikonok
Jégkorongedzők